Bołądź ist der Familienname folgender Personen:
 Bartłomiej Bołądź (* 1994), polnischer Volleyballnationalspieler
 Olga Bołądź (* 1984), polnische Theater- und Filmschauspielerin